Preusmjeri Nacrt:Marija od Tecka